Fares – postać biblijna, wymieniona w Ewangelii według świętego Mateusza, w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Ewangelia wymienia go jako brata Zary, syna Judy i Tamar, wnuka Jakuba, prawnuka Izaaka oraz praprawnuka Abrahama. Jego syn miał na imię Esrom.

Postacie biblijne